
Франкл и Франкль () — варианты еврейской фамилии немецкого и ашкеназского происхождения, первоначально как этническое или региональное имя для кого-то из Франконии ()

Известные носители

Франкл 
 Франкл, Виктор (1902—1997) — австрийский психиатр и психолог.
 Мате Залка (настоящее имя — Бела Франкль; 1896—1937) — венгерский революционер, писатель.
 Вильмош Фракнои (настоящее имя — Вильгельм Франкл; 1843—1924) — венгерский священник, историк.
 Франкл, Петер (род. 1935) — венгерско-британский пианист, педагог.

Франкль 
 Франкль, Вильгельм (1893—1917) — германский лётчик-истребитель, один из лучших асов Первой мировой войны.
 Франкль, Людвиг Август (1810—1894) — австрийский поэт, романист и общественный деятель.
 Франкль, Пауль (1878—1962) — австрийско-американский историк и теоретик искусства.
 Франкль, Феликс Исидорович (1905—1961) — австрийский и советский математик и физик-теоретик.

См. также

Примечания